Oberdorfberg ist der Name folgender Orte:

 Oberdorfberg (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg an der Raab, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Oberdorfberg (Gemeinde Pirching), Ortsteil von Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark